Meulans e Revèl (en francès Méolans-Revel) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Geografia

Administració i política

Alcaldes

Demografia

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença